K7, K 7  eller K-7 kan syfta på:

 AMD K7 – en serie x86-processorer från AMD.
 K7 (fastighet) en bostadsfastighet vid Liljeholmskajen.
 K 7 – ett svenskt kavalleriförband åren 1822–1927, se Kronprinsens husarregemente.
 Pentax K-7 – en digital spegelreflex systemkamera från Pentax.